Манхэттен-центр — здание, построенное в 1906 году и расположенное на 34-й улице в Мидтауне (или Среднем Манхэттене) и вмещает в себя Manhattan Center Studios (звукозаписывающие студии), большой бальный зал, бальный зал Гаммерштейна (одно и самых известных мест проведения музыкальных представлений и телепрограмм). В 1976 году здание было приобретено нынешним владельцем, Церковью объединения, за 3 млн $.

Бальный зал Гаммерштейна — это двухъярусный, площадью 1115 м² бальный зал, известный своим изящным внешним видом и хорошей акустикой. Вместимость зала зависит от её конфигурации: 2500 человек для театральных постановок и музыкальных представлений, и несколько тысяч для мероприятий в пределах центрального ринга. Две основных ложи — необычно приземленные и слегка накренившиеся — имеют вместимость в 1200 посадочных мест. Имеется также шесть малых лож, используемых обычно знаменитостями.

История 
Изначально был возведён в качестве Манхэттенского оперного театра Оскаром Хаммерстайном I. Коренной причиной строительства здания было жёсткое соперничество с основанным недавно музыкальным театром Метрополитен-опера, предоставляя среднему жители Нью-Йорка более дешёвые места.

Вскоре здание стало альтернативным местом проведения многих больших опер и дебютов певцов, впоследствии становящихся знаменитыми.
В 1910 году, после того как конкурент не смог выдержать конкуренцию, Метрополитен-опера заплатила Хаммерстайну 1,2 млн $ за приостановку оперных постановок на десятилетний срок. Он принял предложение и экспериментировал с другими музыкальными жанрами, прежде чем принять решение продать здание. В марте 1911 года здание открылось как «комбинированный» театр братьями Шубертами, ставящее водевили по будням и концерты по воскресным вечерам по более доступным ценам.

В 1922 году Манхэттенский оперный театр был куплен масонами, пристроившими новый фасад здания большого бального здания на седьмом этаже. В 1926 году в большом бальном зале компания Warner Brothers установила систему Vitaphone для записи Нью-йоркским филармоническим оркестром саундтрека к фильму «Дон Жуан».

В 1940 году название здания было переименовано в Манхэттен-центр для привлечения широкого спектра проведения мероприятий.

В 1986 году был сформирован Manhattan Center Studios для развития здания как места проведения мультимедийных мероприятий. Ещё более возможности были расширены после того, как в 1993 году была открыта «Студия 4». «Студия 7» была перестроена в 1996 году как диспетчерская, соответствующая последнему слову техники, с возможностями предоставления всех видов звукозаписи и прямой трансляции из большого бального зала.

В марте 1990 года компания начала инвестировать в видеооборудование и студийную технику. Оборудование компании для создания телепрограмм в «Студии 9» было установлено в 1993 году и в последующие году были построены две полностью оснащённые телестудии. «Студия 1» была завершена в 1994 году; «Студия 6» — в 1995 году. Связанность студий с бальными залами делает их привлекательными местами проведения прямых Интернет- и телетрансляций. Компания имеет контракт с вашингтонской телекомпанией Atlantic Video.

В 1997 году бальный зал Гаммерштейна подвергся значительному косметическому ремонту для удовлетворения требований заказчиков Среднего Манхэттена.

События 
Манхэттен-Центр стал местом проведения для больших джазовых выступлений и танцев, показов фильмов кинокритикам, профсоюзных собраний и выполняющим прочие социальные функции.

Среди разнообразных мероприятий за прошедшие десятилетия были радиовещания, записи и выступления таких исполнителей, как Paul Robeson, Judy Garland, Harry Belafonte, Perry Como, Leonard Bernstein, David Bowie, Grateful Dead, Bob Marley и Evanescence. Nicki Minaj выступал на Дне Благодарения 2010 года в присутствии почётных гостей Drake, Рианна, Канье Уест, Keyshia Cole, and Баста Раймс.

В ранние 1990-е, шоу WWE RAW снимали в Манхэттен-центре. Также здание используется для проведения выставок, званых обедов и собраний.

В 2010 году в здании выступали Маленькие ангелы (балет), известная южнокорейская балетная труппа.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Манхэттен-центра

Здания и сооружения Манхэттена
Здания и сооружения, заложенные в 1906 году
Церковь объединения
Мидтаун